

Patronyme 

 Boy Waterman (1984-), un footballeur néerlandais ;
 Danielle Waterman (1985-), une joueuse de rugby anglaise ;
 Dennis Waterman (1948-2022), acteur anglais ;
 Michael Waterman, mathématicien, biologiste, bioinformaticien, coauteur de l'algorithme de Smith-Waterman ;
 Nixon Waterman (1859-1944), journaliste et poète américain ;
 Pete Waterman, DJ et producteur anglais (juré dans Pop Idol) ;
 Robert Whitney Waterman, (1826–1891)  Gouverneur de Californie ;
 Ron Waterman (1965-), MMA et catcheur américain ;
 Steve Waterman, compositeur et jazzman anglais ;
 Waldo Waterman (1894-1976), inventeur américain d'un avion monoplan.

Toponymie 

 île Waterman, île située dans l'archipel de la Terre de Feu, au sud du Chili ;
 Waterman, village du comté de DeKalb dans l'Illinois, aux États-Unis.

Oeuvres 

 Waterman, chanson du groupe Hearts of Soul au Concours Eurovision de la chanson 1970 ;
 Waterman, film américain de Joe Talbott réalisé en 1995 ;
 Waterman, animation de Bryan Waterman publiée sur le web (2003-2009) en 9 épisodes.

Autres 
 Waterman, entreprise de fabrication de stylos et stylo plumes en grande quantité
 (1822) Waterman, astéroïde
 Waterman Rock, bloc erratique dans l'État de Washington, aux États-Unis

Voir aussi 
Équivalents germaniques